Elner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Elner (auch: Georgius Elner Staffelstein; * um 1473, † 1543), deutscher Logiker und Theologe
 Rüdiger von Elner († 1396), Ordensritter des Deutschen Ordens